Рамочные программы Европейского Союза по развитию научных исследований и технологий или Рамочные программы или сокращенно РП1 — РП8 () — программы финансирования, созданные ЕС с целью поддержки и поощрения исследований в Европейском исследовательском пространстве. Конкретные цели и действия в программах варьируются в разных финансовых периодах.

Предпосылки 
Проведение общеевропейской политики исследований и реализация европейских исследовательских программ является обязательством членов ЕС по Амстердамскому договору, который включает в себя главу, посвящённую исследованиям и технологическому развитию. Необходимость международного сотрудничества и выполнения общеевропейских исследовательских программ вызвана тем, что странам-членам ЕС по отдельности становится всё труднее играть ведущую роль во многих важных направлениях научно-технического прогресса.

В 2006 году подсчитали, что взнос в размере € 7 млрд / год может вызвать рост ВВП в € 200 млрд. / год в 2030-х годах.

Программы 
Первые 6 рамочных программ охватывали периоды по 5 лет, но начиная с РП7, программы будут продолжаться по 7 лет. Сроки проведения и бюджеты программ:

Примечания

Ссылки 
 Сайт по исследованиям и инновациям в ЕС

Научные исследования
Наука в Европейском союзе